

Населені пункти та їхні частини
 Пщулкі — гміна в Ґданському повіті Поморського воєводства
 Пщулкі — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Пщулкі — село в гміні Пщулкі Ґданського повіту Поморського воєводства
 Пщулкі — частина села Райброт у гміні Ліпниця-Мурована Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пщулкі — частина села Возниці в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки